Beneath the Remains — третій альбом Sepultura виданий у травні 1989 року лейблом Roadrunner Records. Отримав «золото» за світовим визнанням.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 «Beneath the Remains»  на сайті Encyclopaedia Metallum

Альбоми Sepultura
Альбоми дез-металу
Альбоми треш-металу
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records